Piotr Rowicki (ur. 1970) – piłkarz
 Piotr Rowicki (ur. 1975) – pisarz